Seznam občin departmaja Landes zajema 331 občin.

 (CAM) Communauté d'agglomération du Marsan, ustanovljena leta 2002.

Landes